Кубенское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Кубенское сельское поселение — в Вологодском районе Вологодской области.
 Кубенское сельское поселение — в Харовском районе Вологодской области.